Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2011/12 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2011/12 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Borgerhoutse SK mit 15 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft des KSK 47 Eynatten 28 Spieler ein. Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz, von denen 12 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler war Matthew Tan (Amay) mit 8 Punkten aus 11 Partien; einen halben Punkt weniger erreichte Cemil Gülbaş (Ans).
Insgesamt erreichten 12 Spieler 100 %. Neben neun Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Wladimir Georgiew (Charleroi) mit 6 Punkten aus 6 Partien, Jan van Overdam (Anderlecht) mit 3 Punkten aus 3 Partien und Robin van Kampen (Eynatten) mit 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, RUS = Russland, TUR = Türkei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle des Echecs de Charleroi

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

La Tour d’Ans-Loncin

L’Echiquier Amaytois

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

Cercle d’Échecs Fontainois

KSK Rochade Eupen-Kelmis

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

Chess Club Anderlecht

Borgerhoutse SK

Koninklijke Brugse Schaakkring

S.C. Jean Jaurès

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Sport (Belgien)
Interclubs
Schach 2011
Schach 2012